Rajd Monte Carlo 1973 – 42. edycja Rajdu Monte Carlo oraz I. runda RSMŚ w sezonie 1973, która odbyła się w dniach 19 - 29 stycznia w Monako na dzielnicach Monte Carlo. W rajdzie zwyciężył Francuz - Jean-Claude Andruet, jadący Alpine-Renault A110 1800.

Plan OS-ów

Klasyfikacja producentów po 1. rundzie

Linki zewnętrzne 
 
 Wyniki na Rally-info.com

Rajdowe Mistrzostwa Świata 1973
1973
Monako w XX wieku